Malu Alb se poate referi la:
Malu Alb, Galați
Malu Alb, Vâlcea